Le nom Bourke provient de la famille de Bourg dont le nom fut anglicisé en Burke (Comté de Galway) ou Bourke (Comté de Mayo).

Patronyme 

 Aylmer Bourke Lambert (1761-1842), botaniste britannique ;
 Jean Raymond Charles Bourke (1772-1847), général d'Empire ;
 John Gregory Bourke (1843-1896), officier de l'armée américaine et ethnographe reconnu ;
 Josh Bourke (1982-), joueur de football canadien;
 Margaret Bourke-White (1904–1971), photographe et photojournaliste américaine ;
 Marilyse Bourke (1976-), actrice québécoise ;
  (1947-), gouverneur des Îles Turques-et-Caïques (1993-1996) ;
 Meiler Bourke seigneur de Mayo de 1514 à 1520 ;
 Richard Bourke (1777-1855), gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud (1831-1837) ;
 Richard Southwell Bourke (1822-1872), vice-roi des Indes (1869-1872).

Toponyme 

Les toponymes suivants sont tous issus du nom du gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud Richard Bourke.

 Bourke, ville située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 Bourke Place, gratte-ciel à Melbourne dans l'État de Victoria en Australie ;
 , rue de Melbourne, dans l'État de Victoria en Australie ;
 Comté de Bourke, zone d'administration locale dans le nord de l'État de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 , zone d'administration locale dans l'État de Victoria en Australie.

Zoologie 

 Perruche de Bourke est une petite espèce de perruche australienne.

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais